Владислав Володимирович Рибачик (2000—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився у 2000 році, в селі Бугаївка. У 2017 закінчив школу Проходив військову службу за контрактом в 1 першій танковий бригади ЗСУ. Загинув під час оборони Чернігова. Залишилися мати, дві сестри та два брати.

Джерела 
https://kg.ua/news/rashisti-vzhe-ubili-shchonaymenshe-40-biyciv-iz-kremenchuka-i-rayonu-dolya-15-nevidoma

https://war.obozrevatel.com/ukr/u-merezhi-pokazali-zagiblogo-v-boyu-bijtsya-zsu-sluzhiv-u-tankovij-brigadi-foto.htm

https://suspilne.media/215999-pid-cas-oboroni-cernigova-zaginuv-vijskovij-z-poltavsini/

https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10103633-pid-chas-oboroni-chernigova-zaginuv-vladislav-ribachik-z-kremenchuchchini.html